Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2022 vond plaats van 10 tot en met 20 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells